Targa (ital. „Schild“) bezeichnet:

 seit 1904 ein Motorsportwettbewerb auf Sizilien, siehe Targa Florio
 davon abgeleitet seit 1965 bei Porsche eine offene Modellversion mit Überrollbügel, siehe Porsche Targa
 davon abgeleitet generell eine halboffene Karosseriebauform, siehe Targadach
 einen PC-Hersteller, siehe Targa (Computerhersteller) 
 ein US-amerikanisches Unternehmen der Erdgaswirtschaft, siehe Targa Resources
 ein Grafikformat, siehe Targa Image File

 Leonardo Targa (1730–1815), italienischer Mediziner